Цуриков — русская фамилия; имеет женскую форму Цурикова.

Известные носители:

Мужчины

A 
 Цуриков, Андрей Владимирович (род. 1992) — украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Киев).
 Цуриков, Афанасий Андреевич (1858—1923) — русский генерал от кавалерии, участник 1-й мировой войны, военспец РККА.

В 
 Цуриков, Владимир Алексеевич (род. 1970) — протоиерей, историк, литературовед.

М 
 Цуриков, Михаил Николаевич (1963—2017) — российский энтомолог, кандидат биологических наук.

Н 
 Цуриков, Николай Александрович (1886—1957) — общественно-политический деятель белой эмиграции, публицист и литературовед.

П 
 Цуриков, Павел Григорьевич (1812—1878) — русский предприниматель и благотворитель.

См. также 
 Цуриковы
 Цуриково
 Цуриковка

Примечания